Tieflachgraben ist ein Gewässername:

 Tieflachgraben (Federbach), linker Zufluss des Federbachs bei Durmersheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Tieflachgraben (Neugraben), rechter Zufluss des Neugrabens (zum Otterbach) bei Minfeld, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz